Ефрос — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Ефрос Абрам Маркович (1888-1954) — російський і радянський мистецтвознавець.
 Ефрос Олексій Львович (* 1938) — радянський і американський фізик, доктор фізико-математичних наук.
 Ефрос Олексій Олексійович (* 1975) — російський і американський інформатик.
 Ефрос Анатолій Васильович (1925-1987) — радянський режисер театру і кіно.
 Ефрос Віктор Валентинович (* 1930) — російський вчений у галузі машинобудування, доктор технічних наук.
 Ефрос Герасим Григорович (1902-1979) — російський художник, графік.
 Ефрос Євдокія Ісаківна (1861-1943) — кохана і наречена А.П. Чехова, дружина видавця Є.З. Коновіцера.
 Ефрос Леонід Мойсейович — підприємець і економіст.
 Ефрос Наталя Давидівна (1889-1989) — російський літературознавець, перекладач, дружина А.М. Ефроса.
 Ефрос Микола Юхимович (1867-1923) — російський театральний критик та історик театру.
 Ефрос Ніна Соломонівна (* 1934) — російський письменник, публіцист, відома під творчим псевдонімом Ніна Катерлі.

Єврейські прізвища